«Е́сли/Зате́м» () — мюзикл на либретто Брайана Йорки и на музыку . Бродвейская премьера состоялась 30 марта 2014 года в театре «Ричард Роджерс». До этого мюзикл проходил этап предпоказов в Вашингтоне (2013) и Нью-Йорке на Бродвее (с 5 по 29 марта).

История 
Активная работа над постановкой с участием Идины Мензел и режиссёра Майкла Грейфа началась в апреле 2013 года. Первые пробы состоялись в Вашингтонском «Национальном театре». Здесь же состоялся предпоказ с 5 ноября по 8 декабря 2013 года (официально — с 24 ноября).

Бродвейский предпоказ прошёл с 5 по 29 марта в театре «Ричард Роджерс». Там же состоялась мировая премьера 30 марта.

Режиссёром бродвейской постановки остался Майкл Грейф, хореографию ставил Ларри Кейгвин, сценография Марка Вендланда, костюмы Эмили Ребхольц, дизайном по свету выступил Кеннет Поснер, оркестровка Майкла Старобина. В состав оригинальной труппы вошли: Идина Мензел (Элизабет), Лашанз (Кейт), Джеймс Снайдер (Джош), Энтони Рэпп (Лукас) и другие.

Сюжет

Акт I

Акт II

Музыкальные партии 

 Акт I
 «Prologue / What If?» — Элизабет, Баскер, Кейт, Лукас, Джош
 «It’s a Sign» — Кейт и пассажиры
 «A Map of New York» — Стивен, Бет, Кейт
 «You Never Know» — Джош
 «Ain’t No Man Manhattan» — Лукас и активисты
 «What the Fuck?» — Элизабет
 «Here I Go» — Лиз и Джош
 «You Don’t Need to Love Me» — Лукас
 «No More Wasted Time» (*) — Бет, Кейт, Анна, Елена
 «Surprise» — Все

 Акт II
 «This Day / Walking By A Wedding» — Кейт, Анна, Элизабет и Джош
 «Hey Kid» — Джош
 «Some Other Me» — Бет и Лукас
 «Best Worst Mistake» — Лукас и Дэвид
 «I Hate You» — Лиз и Джош
 «You Learn to Live Without» — Элизабет
 «The Moment Explodes» (**) — Бет, архитектор, бортпроводник и пассажиры
 «Love While You Can» (***) — Бет, Кейт, Анна
 «What Would You Do?» — Дэвид
 «Always Starting Over» — Лиз
 «Finale (What If? (реприза))» — Все

(*) — во время предпросмотра на Бродвее вместо этой песни была «The Story of Dick and Jane» (Анна).
(**) — во время предпросмотра на Бродвее эта песня была между «This Day / Walking By A Wedding» и «Hey Kid».
(***) — во время предпросмотра на Бродвее вместо этой песни была «No More Wasted Time» (Кейт и Анна).

Саундтрек 
Оригинальный бродвейский саундтрек был записан и выпущен студией звукозаписи «Masterworks Broadway». Выход CD состоялся 3 июня 2014 года. Альбом дебютировал на 19 месте в списке «Billboard 200». Это самая высокая строчка чарта для бродвейских записей со времён мюзикла «Богема» в 1996 году).

В альбом вошли 23 композиции:

Постановки

Предпоказы

Стационарные

Реакция

Отзывы критиков

Кассовые сборы 
За всё время проката на Бродвее (включая этап предпоказов), мюзикл «Если/Затем» собрал около 30,6 млн. долларов (по состоянию на 8 декабря 2014 года). Средней процент занятости кресел зрительного зала составляет 82,4%. Кассовый недельный рекорд приходится на седьмую неделю проката: за восемь спектаклей мюзикл собрал $1 104 188.

Награды и номинации 
Мюзикл был заявлен в шести номинациях четырёх премий:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мюзикла 
 Мюзикл на сайте Internet Broadway Database 

Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы 2013 года
Мюзиклы на ЛГБТ-тематику
Nederlander Organization